Dehydratation, Dehydratisierung, Dehydration (von altgriechisch hydor „Wasser“) oder Wasserentzug steht für:
 Dehydratation (Medizin), medizinischer Wassermangel
 Dehydratisierung (Chemie), Abspaltung von Wasser in der Chemie
 Dehydratisierung (Mineralogie), Entbindung von Wasser in Mineralien

Siehe auch:
 Dehydrierung (chemische Abspaltung von Wasserstoff)
 Entwässerung (Ableiten von Wasser in Bauwesen und Umwelttechnik)
 Trocknung (Verfahren des Flüssigkeitentzugs)
 Austrocknung (Begriffsklärung)